Session kan avse:

 Sessionsmusiker – fristående musiker som anlitas av band eller kompositörer
 Session (datorteknik) – ett semipermanet interaktiv informationsutbyte mellan datorer eller datorer och användare 
 Session (musik) – en informell, orepeterad musikspelning, vanlig inom jazz, tidig reggae och irländsk folkmusik
 Session (The Offspring-låt) – en The Offspring-låt från deras album Ignition (musikalbum), släppt 1992
 Session (Linkin Park-låt) – en Linkin Park-låt från deras album Meteora, släppt 2003

Se även
 Period